Hicksville er navnet på flere byer i USA

 Hicksville, New York
 Hicksville, Ohio

Hicksville bliver også brugt nedsættende om noget bondsk.